Грулл - фамилия:

 Грулл, Джонни (1880—1938) — американский художник и писатель; сын Ричарда Грулла.
 Грулл, Ричард (1851—1914) — американский художник-импрессионист.

См. также 
 Национальный заповедник Грулла в Техасе, США.
 Грулев